Lorenzo Sanz Mancebo homme d'affaires espagnol (1943-2020) ;
 Francisco Mancebo Pérez, cycliste espagnol
Patronyme hispanique